Blanot puede referirse a: 

 Blanot, comuna francesa situada en Côte-d'Or.
 Blanot, comuna francesa situada en Saona y Loira.